San Donato, nom italien et espagnol de , peut désigner plusieurs saints catholiques. C'est aussi le nom (ou un élément du nom) de plusieurs communes et hameaux d'Italie. Plusieurs églises et monuments en Italie portent également ce nom.

Saints catholiques 
 Saint Donat d'Arezzo, fêté le , patron des communes de :
 Acerno dans la province de Salerne en Campanie
 Arezzo en Toscane
 Biccari dans la province de Foggia dans les Pouilles
 Bomba dans la province de Chieti dans les Abruzzes
 Carbone dans la province de Potenza en Basilicate
 Castel del Monte dans la province de l'Aquila dans les Abruzzes
 Castiglione Messer Raimondo dans la province de Teramo dans les Abruzzes
 Celenza sul Trigno dans la province de Chieti dans les Abruzzes
 Cercepiccola dans la province de Campobasso en Molise
 Chianni dans la province de Pise, en Toscane
 Contursi Terme dans la province de Salerne en Campanie
 Fossacesia dans la province de Chieti dans les Abruzzes
 Guardiagrele dans la province de Chieti dans les Abruzzes
 Mondovi dans la province de Coni dans le Piémont
 Montefano dans la province de Macerata dans les Marches
 Pignerol dans la province de Turin dans le Piémont
 Ripacandida dans la province de Potenza dans la Basilicate
 Soveria Simeri dans la province de Catanzaro en Calabre
 Val della Torre dans la province de Turin dans le Piémont.

 San Donato de Ripacandida, fêté le , patron de la commune de :
 Auletta dans la province de Salerne en Campanie

 San Donato (à préciser), patron de :
 Cividale del Friuli dans la province d'Udine
 Demonte dans la province de Coni dans le Piémont
 Pralormo dans la province de Turin dans le Piémont
 Robilante dans la province de Coni dans le Piémont

Toponymes 
 Colle San Donato
 hameau de la commune de Fara Filiorum Petri dans la province de Chieti dans les Abruzzes
 hameau de la commune de Pescara dans la province de Pescara dans les Abruzzes
 Piane san Donato, hameau de la commune de Corropoli dans la province de Teramo dans les Abruzzes
 San Donato,
 hameau de la commune d'Abbiategrasso dans la province de Milan en Lombardie
 hameau de la commune de Calenzano dans la province de Florence en Toscane
 hameau de la commune de Carinola dans la province de Caserte en Campanie
 hameau de la commune de Cittadella dans la province de Padoue en Vénétie
 hameau de la commune de Lamon dans la province de Belluno en Vénétie
 San Donato, hameau de la commune de Orbetello, province de Grosseto, en Toscane
 hameau de la commune de Passignano sul Trasimeno dans la province de Pérouse en Ombrie
 hameau de la commune de Pratovecchio dans la province d'Arezzo en Toscane
 hameau de la commune de Sestino dans la province d'Arezzo en Toscane
 hameau de la commune de Tagliacozzo dans la province de l'Aquila dans les Abruzzes
 San Donato in Collina, hameau de la commune de Rignano sull'Arno dans la province de Florence
 San Donato di Lecce, commune de la province de Lecce dans la région des Pouilles
 San Donato Milanese, ville de la province de Milan en Lombardie
 San Donato di Ninea, commune de la province de Cosenza dans la région Calabre
 San Donato in Poggio, hameau de la commune de Tavarnelle Val di Pesa dans la province de Florence en Toscane
 San Donato Val di Comino, commune de la province de Frosinone dans le Latium

Monuments 
 Cathédrale San Donato, cathédrale gothique de la ville d'Arezzo
 Cassero di San Donato, première forteresse construite sur le Colle di San Donato à Arezzo, à l'emplacement de la Forteresse médicéenne
 Porte San Donato, porte des fortifications de Lucques en Toscane
 Église San Donato
 église d'Airola, dans la province de Bénévent dans en Campanie
 église de Civita di Bagnoregio, hameau de Bagnoregio dans la province de Viterbe dans le Latium
 église de Gênes en Ligurie
 église de Ripacandida dans la province de Potenza dans la Basilicate
 Santa Maria e San Donato, église de l'île de Murano
 Ponte di San Donato, pont sur le Mugnone au confluent avec le Terzolle, à proximité de Florence
 Villa San Donato, palais construit par Nicolas Demidoff à Polverosa, aux environs de Florence

Autres 
 Botte Donato, point culminant du plateau de la Sila en Calabre
 Canton de San Donato, canton de l'Arrondissement de Parme au Premier Empire
 Chapelle et ermitage de San Donato, au sommet du mont Beriain dans le parc naturel d’Urbasa-Andía dans la Barranca en Navarre, Espagne
 Comte de San Donato, titre accordé à Nicolas Demidoff par le grand-duc Léopold II de Toscane
 Monastère de San Donato, couvent des Frères mineurs à Scopeto, près de Florence, qui commanda L'Adoration des mages à Léonard de Vinci
 Prince de San Donato, titre accordé à Anatole Demidoff
 Quartier San Donato, quartier de Bologne en Émilie-Romagne
 Tunnel de San Donato, le plus long des tunnels de la Direttissima Florence-Rome
 San Donato, une station du métro de Milan

Homonymie de personnes
Homonymie de toponyme